Nekrassowo (russisch ) ist der Name mehrerer Dörfer in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Nekrassowo im Rajon Bagrationowsk, jetzt Ortsteil von Moskowskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk, Pogranitschny) (bis 1946 Mükühnen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Nekrassowo, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Moddien und Wöterkeim, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Nekrassowo (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Liska-Schaaken, Kreis Königsberg-Land/Samland, Ostpreußen)
 Nekrassowo (Kaliningrad, Nesterow), im Rajon Nesterow (bis 1938 Groß Sodehnen, 1938–1946 Grenzen (Ostpr.), Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Nekrassowo (Kaliningrad, Osjorsk), im Rajon Osjorsk (bis 1938 Karpowen, 1938–1946 Karpauen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Nekrassowo (Kaliningrad, Polessk), im Rajon Polessk (bis 1946 (Groß) Scharlack, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Nekrassowo (Kaluga) in der Oblast Kaluga
 Nekrassowo (Kursk) in der Oblast Kursk
 Nekrassowo (Saratow) in der Oblast Saratow
 Nekrassowo (Swerdlowsk) in der Oblast Swerdlowsk
 Nekrassowo (Twer) in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Malo-Nekrassowo, Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad (Matzkutschen, 1938–1946 Fuchshagen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Halbstadt (Region Altai) (zeitweise Nekrassowo)